Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Fearless (« sans-peur » en français) :
 le , une canonnière de 12 canons lancée en 1794 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1805 ;
 le , un navire océanographique racheté à la General Post Office en 1837 ;
 le , un croiseur-torpilleur lancé en 1886 ;
 le , un croiseur éclaireur de classe Active qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de classe F lancé en 1934 et torpillé en 1941 ;
 le , un Landing Platform Dock de  lancé en 1963 et retiré du service en 2002.

Fearless